Herodoros (, latinisiert Herodorus) ist der Name von:

 Herodoros von Herakleia, griechischer Sophist und Mythograph
 Herodoros (Bildhauer, 3. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Bildhauer
 Herodoros (Bildhauer, 2./1. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Bildhauer